Hundrieser ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Hundrieser (1846–1911), deutscher Bildhauer; Vater von Hans
 Hans Hundrieser (1872–1929), deutscher Bildhauer
 Paul Hundrieser (1881–1972), deutscher Verwaltungsjurist und Landrat